Lanzendörfer ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Lanzendörfer (* 1954), deutscher Internist und Buchautor
 Frank Lanzendörfer (1962–1988), deutscher Künstler
 Josef Lanzendörfer (1907–?), tschechoslowakischer Bobfahrer